W Polsce
 Łupawa – rzeka w województwie pomorskim.
 Łupawa – wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Potęgowo
 Łupawa – gromada
 Łupawa – dawna gmina